Ку́желев — русская фамилия, производная от личного прозвища .

 Носители фамилии 
 Кужелев, Владимир Егорович (род. 1974) — советский и российский футболист, полузащитник.
 
 Кужелев Юрий Андреевич (1926—2001) — советский и российский артист, режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1986).

Женская форма фамилии — Кужелева

См. также

Примечания